Кубок Кар'яла 2020 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії в рамках Єврохокейтуру, пройшов 5—8 листопада 2020 року у Гельсінкі

Підсумкова таблиця

Результати

Чемпіон

Посилання 
 Результати турніру  

Кубок Кар'яла
2020 у хокеї з шайбою
Листопад 2020
2020 у Фінляндії